Калга — село, районний центр, Забайкальський край, Росія
 Калга — перша посадова особа після хана в ієрархії Кримського ханства